Чемпионат Нидерландов по футболу 1962—1963 является седьмым официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В четвёртый раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 240 игр и забито 822 гола (в среднем 3,42 гола за игру).

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Виллем II» стал обладателем Кубка Нидерландов 1962—1963 и квалифицировалась в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1962/1963
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1962 году
Спорт в Нидерландах в 1963 году